Virgen del Puerto puede hacer referencia a:

 Virgen del Puerto, advocación mariana venerada en Plasencia;
 Virgen del Puerto, advocación mariana venerada en Santoña;
 Virgen del Puerto, advocación mariana venerada en Madrid;
 Virgen del Puerto, advocación mariana venerada en Zamora;
 Fiesta de la Natividad de la Virgen del Puerto, fiesta celebrada en Madrid;
 Paseo de la Virgen del Puerto, calle de la ciudad de Madrid;
 Ermita de la Virgen del Puerto, ermita ubicada en Madrid;
 Santuario de la Virgen del Puerto, santuario ubicado en Plasencia;
 Ermita de la Virgen del Puerto, ermita ubicada en Zamora; o
 Iglesia de la Virgen del Puerto, iglesia ubicada en Santoña.